Yuya – nome proprio di persona giapponese
 Yuya – dignitario egizio della corte di Amenhotep III, padre di Tyi, Grande Sposa Reale
 Yuya – ex città giapponese, confluita nel 2005 in quella di Nagato
 Yuya Minami – personaggio del manga e anime Beyblade